AOL peut faire référence à :
 America Online, un fournisseur de contenu internet, selon la liste des abréviations en informatique ;
  ;
 Archives de l’Orient latin, une publication de documents médiévaux concernant l’Orient sous domination croisée, continuée par la Revue de l'Orient latin.